7-я бригада лёгкой кавалерии () — формирование лёгкой кавалерии (соединение, бригада), созданное Наполеоном 17 апреля 1811 года в составе Армии Германии.

17 декабря 1811 года бригада получила 7-й номер, и своего командира — бригадного генерала Сен-Женье.

После огромных потерь, понесённых французами в Битве народов, Император 15 декабря 1813 года объединил бригаду с бригадой Домманже.

Подчинение и номер бригады 
 7-я бригада лёгкой кавалерии 2-й дивизии лёгкой кавалерии 2-го кавалерийского корпуса Великой Армии (15 февраля 1812).

Кампании и сражения 
Русская кампания 1812 года
 Бородино (7 сентября 1812)
 Винково (18 октября 1812)
 Березина (26 — 29 ноября 1812)

Саксонская кампания 1813 года
 Баутцен (20 — 21 мая 1813)
 Кацбах (26 августа 1813)
 Лейпциг (16 — 19 октября 1813)
 Ханау (30 — 31 октября 1813)

Состав бригады 
11-й конно-егерский полк ()
в составе бригады с момента её формирования.

12-й конно-егерский полк ()
в составе бригады с момента её формирования.

2-й полк шеволежеров ()
в составе бригады c 6 февраля 1813 года.

Командиры бригады 
 полковник Матьё Дезира (17 апреля — 25 декабря 1811)
 бригадный генерал Жан Сен-Женье (25 декабря 1811 — 15 июля 1812)
 полковник Матьё Дезира (15 июля — 7 сентября 1812)
 полковник Шарль Гиньи (7 сентября 1812 — 1 марта 1813)
 бригадный генерал Франсуа Жерар (1 марта — 29 сентября 1813)
 бригадный генерал Шарль Лагранж (5 октября — 15 декабря 1813)

Организация и численность бригады 
На 1 июля 1812 года:
 командир бригады — бригадный генерал Жан Сен-Женье
 11-й конно-егерский полк (3 эскадрона, 709 человек, командир — полковник Матьё Дезира)
 12-й конно-егерский полк (3 эскадрона, 606 человек, командир — полковник Шарль Гиньи)
 Всего: 6 эскадронов, около 1 350 человек.

На 16 октября 1813 года:
 командир бригады — бригадный генерал Шарль Лагранж
 2-й шеволежерский полк (3 эскадрона, командир — полковник Пьер Беррюйе)
 11-й конно-егерский полк (3 эскадрона, командир — полковник Жан-Батист Николя)
 12-й конно-егерский полк (3 эскадрона, командир — полковник Шарль Гиньи)
 Всего: 9 эскадронов.

Примечания 

Наполеоновская армия
Бригады Франции
Отечественная война 1812 года